Liar (englisch für „Lügner“) steht für:
 Liar (Band), 1975 gegründete britische Metalband
 Liar (Fernsehserie), britische Fernsehserie

Lieder:
 Liar (Queen-Lied), Lied der Band Queen auf dem Album Queen
 Liar (Rollins-Band-Lied), Lied der Rollins Band auf dem Album Weight
 Liar (Vanilla-Ninja-Lied), Lied der Band Vanilla Ninja auf dem Album Traces of Sadness

LIAR steht für:
 Militärflugplatz Furbara (ICAO-Code), italienischer Militärflugplatz